Conceptul Proprietate face referire la mai multe articole:

În drept 
 Proprietate, ca putere directă și imediată a unei persoane juridice (fizice sau morale) asupra unui obiect sau bun.
 Proprietate privată, putere juridică deplină (sau completă) a unui individ asupra unui lucru.
 Proprietate industrială, ansamblu de drepturi ce pot fi deținute de o persoană juridică (fizică sau morală) asupra unei invenții, design industrial, semn distinctiv, etc
 Proprietate intelectuală, drept particular (personalizat), în favoarea unui autor și al altor titulari de drepturi, asupra unor lucrări (opere) făurite cu umanul instrument numit intelect.

În fizică și chimie 
 Proprietate fizică, proprietate măsurabilă prin intermediul unui sistem fizic.
 Proprietăți intensive și extensive ale organismelor
 Proprietate chimică (a unui subiect material), care devine evidentă în timpul unei reacții chimice.

În logică, matematică și informatică
 Proprietate (logică), recunoașterea ce o primesc lucrurile prin intermediul atributelor sau calităților predicate (propovăduite) chiar de ele.
 Proprietăți ale operațiilor binare, în matematică.
 Proprietate (informatică)

În Filozofie 
 Emergență (filozofie): proprietate emergentă sau proces al unui sistem non - reductibil la proprietățile sau procesele părților sale componente (constituiente).

În diverse 
 Proprietate (film din 1962), regia Mario Soffici

Legături externe

Vezi și